Michael Utting (Wellington, 26 de março de 1970) é um ex-futebolista profissional neozelandês, que atuava como goleiro.

Carreira 
Michael Utting se profissionalizou no Miramar Rangers.

Seleção 
Michael Utting integrou a Seleção Neozelandesa de Futebol na Copa das Confederações de 1999.

Títulos 
Nova Zelândia
Copa das Nações da OFC de 1998

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Nova Zelândia
Goleiros da Nova Zelândia
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003